173 rok naszej ery
 173 rok przed naszą erą
 173 liczba liczba pierwsza
 galaktyka NGC 173
 planetoida (173) Ino
 droga wojewódzka nr 173
 linia kolejowa nr 173
 173 Brygada Powietrznodesantowa (USA)